bauno (ook Binjai), een weinig bekende verwant van de mango
 Binjai (Ghana), een dorp in Ghana

de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Binjai (Noord-Sumatra), een stadsgemeente in de provincie Noord-Sumatra
 Binjai (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Binjai (Binjai Kota), in de provincie Noord-Sumatra
 Binjai (Bunguran Barat), in de provincie Riouwarchipel
 Binjai (Kikim Timur), in de provincie Zuid-Sumatra
 Binjai (Medan), in de provincie Noord-Sumatra
 Binjai (Muara Kelingi), in de provincie Zuid-Sumatra
 Binjai (Seuruway), in de provincie Atjeh
 Binjai (Tebing Syahbandar), in de provincie Noord-Sumatra